Dittersdorf kan syfta på:

 Carl Ditters von Dittersdorf (1739–1799), en österrikisk kompositör och violinist
 Dittersdorf, Thüringen – en kommun i Tyskland
 Dittersdorf an der Fister – en ort i Tjeckien